

Profil
Nume: 이영후 / Lee Young Hoo
Professie: Actor
Data nastere : 18 iulie 1940
Zodie: Rac

Seriale
Sweet Palpitations (KBS2, 2011)
Freedom Fighter, Lee Hoe Young (KBS1, 2010)
When It's At Night (MBC, 2008)
Barefoot Love (SBS, 2006)
Count of Myeongdong (EBS, 2004)
The Age of Heroes (MBC, 2004)
Jang Hee Bin (KBS2, 2002)
My Name is Princess (MBC, 2002)
Orient Theatre (KBS1, 2001)
Empress Myung Sung (KBS2, 2001)
Wish Upon A Star (MBC, 1997)
Tears of the Dragon (KBS1, 1996)
Spider (MBC, 1995)
M(film coreea de sud) (MBC, 1994)
Pilot(film coreea de sud) (MBC, 1993)
The Imjin War (MBC, 1985)
The King of Chudong Palace (MBC, 1983)

Legături externe
Profile (naver)
Profile (nate) 

Actori sud-coreeni
Nașteri pe 18 iulie
Nașteri în 1940
Actori din secolul al XX-lea
Actori din secolul al XXI-lea
Sud-coreeni în viață